Фалькатус (лат. Falcatus) может означать:
 Falcatus — род вымерших хрящевых рыб из семейства Falcatidae отряда Symmoriiformes.
 Фалькатус — бронеавтомобиль, разработанный для ЦСН ФСБ.
 Фалькатус — изогнутый меч.